Alagno ist der Familienname folgender Personen:

 Lucrezia d’Alagno (um 1430–1479), italienische Adlige und Mätresse von König Alfons V. von Aragón
 Roberto Alagno (geb. 1964), italienischer Opernsänger (Tenor)